

Patronyme 

  (né en 1953), architecte estonien ;
 Berthe Amalie Alver (1846-1905), femme de lettre norvégienne ;
 Betti Alver (1906-1989), écrivaine et poétesse estonienne ;
  (1892-1982), écrivaine norvégienne ;
  (né en 1973), bassiste norvégien ;
  (né en 1970), sociologue turc ;
  (née en 1994), athlète estonienne en triple saut.

Toponyme

Mercure
 Alver, cratère d'impact ;

Alver, commune de Nordhordland du comté de Vestland.

Patronyme estonien
Patronyme norvégien